strefa buforowa 
 strefa ekonomiczna
 strefa euro
 strefa bezatomowa
 strefa czasowa
 strefy klimatyczne:
 strefa klimatów podzwrotnikowych
 strefa klimatów równikowych
 strefa klimatów umiarkowanych
 strefa klimatów zwrotnikowych
 strefa klimatów okołobiegunowych
 strefa lokomocyjna (np. 1, 2 i 3)
 strefa komunikacji miejskiej
 strefa taksówkarska (istnieje znak informacyjny na ruchu drogowym który nie jest zapisany w rozporządzeniu drogowym)
 1 strefa (miejska), 2 strefa (podmiejska) i 3 strefa (zamiejska)
 strefa obojętności cieplnej
 strefy oświetlenia Ziemi:
 strefa międzyzwrotnikowa
 strefa podbiegunowa
 strefy umiarkowanych szerokości
 strefa płatnego parkowania
 w niektórych miastach dzielą się na podstrefy, że mogą być inne opłaty parkingowe
 strefa sejsmiczna
 strefa wolnego handlu
 strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
 strefa zdemilitaryzowana
 strefa zgniotu
 strefa zamieszkania w prawie o ruchu drogowym
 strefy życia w morzu
 strefa rokendrola wolna od angola – audycja w radiowej Trójce
 strefa niebezpieczna

Zobacz też